Pisano kan syfta på:

Personer

 Andrea Pisano (omkring 1290–omkring 1347), en italiensk guldsmed, skulptör och arkitekt
 Eros Pisano (1987–), en italiensk fotbollsspelare
 Giovanni Pisano (1245–1315), en italiensk skulptör och byggmästare
 Nicola Pisano (1220–1284), en italiensk skulptör
 Nino Pisano (omkring 1315–omkring 1368), en italiensk skulptör och guldsmed
 Vittore Pisano (1395–1455), en italiensk målare och medaljgravör

Geografi

Italien 

 Pisano, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Novara, 

Robotskapade Italienförgreningar